Vaterländischer Verlag bezeichnet

 Vaterländischer Verlag Dr. Wilhelm Striem, Berlin-Wilmersdorf, 1920er Jahre 
 Vaterländischer Verlag F. u. W. Schneider, Halle a.d.Saale, 1926–1935
 Vaterländischer Verlag C. Weller, Berlin, 1903–nach 1938

 Vaterländische Verlags- und Kunstanstalt, Berlin, Stadtmission